Alfredo Iriarte (1932-2002), écrivain colombien ;
 Ana Iriarte (née en 1956), helléniste espagnole ;
 Domingo de Iriarte (1739-1795), diplomate espagnol ;
 Frédéric Iriarte (né en 1963), artiste plasticien français ;
 Ignacio de Iriarte (1620-1685), peintre espagnol ;
 Javier Iriarte (né en 1986), coureur cycliste espagnol ;
 Juan de Iriarte (1702-1771), écrivain espagnol ;
 Lolita Torres (Beatriz Mariana Torres Iriarte) (1930 - 2002): actrice et chanteuse argentine
 Manuel Candamo Iriarte (1841-1904), homme politique péruvien ;
 Ramón Iriarte (né en 1930), baryton vénézuélien ;
 Santos Iriarte (1902-1968), footballeur uruguayen
 Tomás de Iriarte (1750-1791), écrivain espagnol.

Voir aussi 
 Charles Yriarte (1832-1898), écrivain, journaliste et dessinateur français.